Ле-Бурже — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс.
 Ле Бурже — аеропорт, розташований за 12 км на північний схід від Парижа. 
 Ле Бурже — один з найбільших авіасалонів у світі, проходить раз на два роки в аеропорту Ле Бурже.

Див. також 
 Ле-Бурже-дю-Лак